Holger Prytz er navnet på flere personer:

 Holger Prytz (officer) (1848-1930) – dansk officer
 Holger Prytz (grosserer) (1889-1961) – dansk grosserer og dommer